Пара Махеш Бхупати / Рохан Бопанна — победительница турнира.

Посев 

  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Четвертьфинал)

<ol start="3">
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг ''(Финал)
  Рохан Бопанна /  Махеш Бхупати (Титул)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2012